

Associazioni 
 Underwater Training Research – ente di addestramento alla subacquea

Biologia 
 Untranslated region – in genetica, regione codificante dell'mRNA

Codici 
 UTR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Uttaradit (Thailandia)